Peltasteropsis är ett släkte av svampar. Peltasteropsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Peltasteropsis